|-
| 126601 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126602 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126603 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126604 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126605 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126606 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126607 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126608 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126609 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126610 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126611 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126612 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126613 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126614 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126615 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126616 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126617 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126618 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126619 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 126620 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126621 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126622 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126623 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126624 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126625 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126626 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126627 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126628 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126629 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126630 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126631 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126632 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126633 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126634 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126635 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126636 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126637 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126638 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126639 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126640 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126641 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126642 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126643 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126644 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126645 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126646 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126647 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126648 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126649 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126650 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126651 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126652 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126653 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126654 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126655 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126656 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126657 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126658 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126659 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126660 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126661 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126662 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126663 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126664 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126665 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126666 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126667 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126668 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126669 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126670 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126671 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126672 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126673 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126674 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126675 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126676 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126677 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126678 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126679 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126680 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126681 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126682 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126683 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126684 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126685 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126686 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126687 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126688 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126689 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126690 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126691 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126692 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126693 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126694 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126695 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126696 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126697 - ||  || 10 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126698 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126699 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126700 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-